Celestia — programa de computador
1252 Celestia — asteroide

Ver também 
Celéstio

Desambiguações de tecnologia